El término Equilibrium puede referirse a:

En cine 
 Equilibrium, película de ciencia ficción estadounidense de 2002, dirigida por Kurt Wimmer.

En música 
 Equilibrium, banda de folk metal épico de Alemania.
 Equilibrium, canción de la banda noruega de metal gótico Tristania.
 IX Equilibrium, tercer álbum de estudio de la banda nourega de black metal sinfónico Emperor.